

Булак — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Булак — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Булак — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Булак — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Булак — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Булак — село, Хобдинський район, Актюбинська область

Булак — селище, Могойтуйський район, Забайкальський край

Див. також 
 Акбулак
 Булакбаші
 Булакти
 Жагабулак
 Карабулак
 Матібулак
 Сарибулак
 Шибулак